Ratensi – abitanti di Arroio dos Ratos
Ratensi – abitanti di Rates